

Высшая Лига 

Команда «Патриот» Шахты от участия в чемпионате отказалась

Первая лига

Финал

1 зона

2 зона

3 зона

Медалисты 

1980